Google es una compañía estadounidense especializada en Internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías.

El mismo término también puede referirse a:
 Listado de productos de Google.
 Google+ red social descontinuada de Google Inc.
 Google Videos, fue un servidor dedicado a compartir videos.
 Google Maps, servidor de aplicaciones de mapas en la web.
 Google Meet, servicio de videoconferencia.
 Google Duo, aplicación de videollamada.
 Google Play Store, tienda de aplicaciones de Google.
 Google Chrome, es un navegador web de Google.
 Google Earth, programa informático sobre fotografía satelital.
 Google Drive, almacenamiento disponible. 
 Google Noticias, buscador de noticias automatizado de los principales medios de comunicación en línea. 
 Google.org, rama caritativa de Google.
 Googlear, neologismo de Internet.
 Google Talk, cliente de mensajería instantánea y VoIP de protocolo XMPP desarrollado por Google Inc.
 Google Keep, aplicación de software para tomar notas.
 Google Hangouts, servicio de mensajería instantánea multiplataforma descontinuado.
 Google Currents (2011–2013), extinta aplicación de revista para Android.
 Google Spaces, extinta aplicación móvil para discusiones grupales y mensajes desarrollada por Google.
 Google Chat, software de comunicación desarrollado por Google.
 Google Currents, red social para usuarios G Suite.
 Google Workspace, suite ofimática en línea.
 Google Classroom, es un servicio web educativo gratuito.
 Google Académico, motor de búsqueda de Google enfocado y especializado en la búsqueda de contenido y bibliografía científico-académica.